

Définition 
En Corée, ce phénomène est appelé Hallyu (한류, 韓流) ou « vague coréenne ».

À partir des années 1990, le hallyu est devenu connu en Chine, déjà attachée aux séries TV coréennes, elle était à cette époque le plus grand marché pour l’exportation de la culture populaire coréenne. Elle est aussi appréciée au Japon.

La vague culturelle coréenne avait étendu son domaine au cinéma et aux jeux en lignes en Asie.

Le succès de la culture Pop coréenne en Corée et en Asie repose sur sa double capacité à intégrer des influences étrangères et des éléments spécifiquement coréens et plus généralement asiatiques. Elle est également marquée, mais se différencie de l'influence de la culture américaine, de la culture chinoise et de la culture japonaise, en raison de l'impérialisme présent ou passé de ces pays en Corée.

Les deux composantes les plus importantes de la vague coréenne sont les séries télévisées (comme Sonate d'hiver (Gyeoul yeonga), qui a obtenu un succès foudroyant au Japon, et Goong) et les artistes musicaux (dont le plus célèbre est sans doute Rain (hangul : 비, bi), élu récemment parmi les 50 personnalités les plus influentes en 2006 par le magazine américain Times). Le cinéma sud-coréen connaît aussi, dans une moindre mesure, un certain succès a l'étranger. Les bandes dessinées coréennes (manhwa) ont un public essentiellement domestique, mais sont également exportées dans de nombreux pays et traduits dans de nombreuses langues.

La culture Pop de la Corée du Sud montre la tension entre les valeurs coréennes traditionnelles, imprégnées par l'ordre confucéen, une forte identité nationale ainsi que le respect de la communauté, et l'aspiration à un plus grand individualisme, dans un pays ayant accédé il y a moins de vingt ans à la société de consommation.

Contexte 
La popularité de la culture coréenne est liée à la croissance économique en Asie dans les années 1990. Les pays asiatiques ont amélioré leur pouvoir d’achat durant cette période, ce qui a eu pour conséquence la diversification et l’augmentation de la demande pour un nouveau type de produit culturel. La Corée avait pour avantage de proposer une alternative à la culture du Japon ou des États-Unis.

Particulièrement en Chine, qui gardait des ressentiments politiques envers les envahisseurs qu'avaient été les États-Unis et le Japon, ne permettant pas à leurs produits culturel de percer. Cela permit donc l'arrivée des marchandises de culture populaire coréenne, suffisamment proches de la culture chinoise de percer comme premier produit étranger de l’industrie du spectacle, surtout auprès de la jeune génération populaire de cette époque. La culture coréenne y devenait donc reconnue comme une culture alternative.

L’influence de Hallyu en Asie 
Si la culture traditionnelle coréenne est très vivante en Corée du Sud, une culture populaire moderne s'est développée depuis la démocratisation du pays à la fin des années 1980. La culture pop coréenne atteint aujourd'hui les autres pays d'Asie, parallèlement à l'affermissement de la puissance économique de la dixième économie mondiale.

Les statistiques d'exportation de séries coréennes indiquent que le hallyu est surtout connu et apprécie en Chine et au Japon, pays les plus proches culturellement.

Dans les deux Corées, les efforts pour promouvoir les émissions coréennes se font de plus en plus nombreux.

Il est possible de résumer l’influence de Hallyu en 3 points :

Les dramas coréens accélèrent la coopération entre le Japon et la Corée.
Dans les années 1990, le syndrome de Yonsama (le surnom d'un acteur coréen, Bae Yong Joon) est apparu parmi les japonaises fans du drama « Sonate d'hiver ». À partir de cette époque, lorsqu’elles s’intéressent aux acteurs des séries coréennes, elles visitent la Corée, et cela a développé le tourisme en Corée. Ce faisant, les japonais ont changé leurs idées négatives à propos de la Corée, généralement liée à une immigration coréenne pauvre au Japon. La demande des séries coréennes étant forte au Japon, la coopération de production populaire s'est accélérée avec la production de séries télévisées communes et des échanges commerciaux de ces produits en nette augmentation. Le hallyu a donc contribué à l’intégration mutuelle de ces deux cultures en général.

La culture coréenne propose un modèle de culture extrême-orientale moderne en Asie.
La Corée défend les traditions d'Extrême Orient en général avec plus d’énergie que le Japon, malgré une influence égale de la mondialisation dans un pays à forte croissance économique. Cela permet à la culture coréenne d'inspirer facilement des sentiments communs à la Chine, au Japon et à la Corée de par sa façon de décrire la vie de tous les jours dans ses séries télévisées.
Les pays asiatiques en développement n’ayant pas encore fortement développé leurs propres séries télévisées à cette époque, la culture populaire coréenne a pu devenir la culture alternative en Asie. Ceci contribue au succès en Extrême-Orient de la culture, de la langue, et de la cuisine et des traditions coréennes.

Le hallyu est un mouvement qui réintroduit la culture japonaise en Extrême-Orient.
En d’autres mots, la Corée sert à filtrer les aspects qui ne sont pas assez asiatiques (au sens large) ou trop spécifiques dans la culture japonaise, et donc elle les accorde mieux à l’Extrême-Orient en général. La Corée apporte une touche extrême-orientale appuyée dans ses produits culturels en produisant une nouvelle culture d'Asie de l'Est fusionnée avec la culture japonaise, cette dernière étant très fortement influencée par la culture coréenne (langue, vêtements, design, habitat).
En bref, la Corée crée une vague coréenne dynamique de plusieurs façons comme des coproductions avec les autres pays asiatiques, des remakes de films japonais, ou la revente des droits de ses films à Hollywood pour en faire des remakes destinés aux marchés d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest.

L’évaluation de Hallyu 
La Corée était un pays assez pauvre et n’avait rien d’un centre culturel qui pouvait avoir une importance au niveau de la zone d’Asie et du reste du monde. Grâce à une croissance économique et une envie d’aller de l’avant, la culture de la Corée a pu prendre son envol.

Hallyu s’impose comme une alternative à la culture japonaise et surtout américaine grâce à une culture hybride.
La Corée avait développé sa culture en adoptant la culture occidentale et la culture japonaise.
Hallyu a bien fusionné et reformulé les deux avec une touche asiatique, et elle plaît au public asiatique qui est lassé de la culture américaine de masse.
La fusion de cultures asiatiques deviendra une fondation importante pour inventer une nouvelle culture commune en Asie.

Hallyu jouait un rôle important pour accélérer la coopération avec les autres pays asiatiques.
Elle a contribué à développer le niveau général de la culture asiatique. Elle créait des réseaux forts dans l’industrie du spectacle en Asie. Elle introduisait un bon modèle à émuler pour les autres pays en développement et elle encourageait le rayonnement de la culture asiatique.
Ce rôle ne peut pas être joué par le Japon à cause des traces historiques douloureuses avec les autres pays asiatiques. La Chine ne peut également pas guider les pays asiatiques à cause de son régime communiste.
Dans ce sens, la Corée est située dans une bonne position pour démarrer un rayonnement culturel en Asie.

Hallyu est un phénomène limité à l’Asie contrairement à la culture japonaise.
Au niveau mondial, la recette qui fait le succès d’Hallyu en Asie ne peut pas marcher.
Hallyu ne peut pas être accepté facilement par les occidentaux car la culture coréenne ne ressemble pas aux cultures japonaise ou chinoise qui sont plus connues en Occident. Elle ne correspond pas aux caractéristiques traditionnellement associées par les occidentaux avec une culture asiatique.
Il faut un temps assez long pour qu’une culture devienne familière partout. Hallyu a commencé à devenir réputé au milieu des années 1990, donc c’est un phénomène encore récent.
Dans certains cas, les acteurs coréens travaillant à Hollywood ont parfois besoin de jouer des rôles de japonais pour se faire connaître des occidentaux. Il y a ici controverse, car ce comportement n’est pas positif pour la promotion de la culture coréenne.
Cependant, on peut entrevoir l’expansion de Hallyu dans les succès aux États-Unis. Un chanteur, Rain qui a fait un concert à New York a été sélectionné comme une des personnes les plus influentes par le New York Times en 2008 et a également tenu le rôle principal dans NINJA ASSASSIN qui est une production américaine. Une actrice, Kim Yoon-jin, est très connue pour son rôle de femme coréenne dans la série TV « Lost » qui est très populaire dans le monde entier. Ce sont de bons débuts pour développer Hallyu aux États-Unis, le marché le plus grand et le plus influent de l’entertainment. On peut également citer le chanteur PSY dont le clip vidéo "Gangnam Style", repris par les médias dans le monde entier, a eu un succès retentissant à-travers le globe, détenant toujours à l'heure actuelle le record de la vidéo la plus vue sur YouTube.

Depuis quelques années la Hallyu commence à s'étendre aux États-Unis et en Europe avec plusieurs concerts de K-Pop (Korean pop) organisés regroupant divers artistes. Nous retiendrons le SM TOWN Live World Tour concert à New York le  où les artistes coréens comme TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee et f(x) ont eu l'honneur de se produire dans le prestigieux Madison Square Garden (où des artistes tels que Michael Jackson se sont produits); nous retiendrons également le SM TOWN Live World Tour au Zénith de Paris (les 10 et ). JYJ, un grand groupe coréen, s'est également produit en Espagne. Un K-POP FESTIVAL a eu lieu à Sydney. Un MUSIC BANK FESTIVAL s'est tenu à Paris Bercy le 8 et .

Plus récemment il y a eu une convention consacrée à la Hallyu : la Kcon qui s'est tenue pour la première fois à Paris le . Cet évènement une convention avec des stands montrant la culture coréenne : les habits, leurs coutumes, nourriture, films, dramas, maquillage, des agences de voyages et université qui promouvaient le tourisme en Corée du sud.

En France des dramas sont diffusés sur les chaînes KZTV et GongTV. La Hallyu a déjà eu de nombreux reportages diffusés sur Sept à Huit, Un œil sur la planète, on en a parlé aussi dans les journaux (Télé 7 jours, New York Times [aux États-Unis les Girls' Generation on fait la couverture]).
Des magazines de plus en plus nombreux qui suivent l'actualité de la Hallyu (Kpop Life Magazine).

Liens internes 
 Culture de la Corée du Sud
 Drama coréen
 K-pop

Notes et références 

 Philippe Pons, la pop culture coréenne déferle sur l'Asie, Le Monde, édition des dimanche  et lundi , 17.

Culture sud-coréenne